Сергей Анатольевич Воронин () — советский велогонщик.

Карьера 
Бронзовый призёр Чемпионата мира 1982 года. Двукратный Чемпион СССР и призёр в командной гонке. Победитель Велогонки Мира в командном и  любительской версии Джиро д’Италия в личном зачётах. Заслуженный мастер спорта СССР.

Достижения 

 1980
 1-й  Чемпион мира среди юниоров — командная гонка (с Демиденко, Чужда и Шпак)
 Джиро делла Луниджана
 3-й — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 1981
  Чемпион СССР — командная гонка
 Бэби-Джиро
 1-й — Генеральная классификация
 1-й — Командная классификация
 1982
 Джиро д'Абруцци
 1-й — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5
 3-й  Чемпионат мира — командная гонка (с Каширин, Логвин и Чужда)
 3-й Чемпионат СССР — командная гонка
 1983
 3-й Чемпионат СССР — командная гонка
 1984
  Чемпион СССР — командная гонка
 Джиро делле Реджони
 2-й — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 Велогонка Мира
 9-й — Генеральная классификация
 1-й — Командная классификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики СССР
Заслуженные мастера спорта СССР